Замчисько — назва деяких населених пунктів та географічних утворень.

Польща 
 Замчисько — село в Польщі, Бидґозький повіт, Куявсько-Поморське воєводство.

Україна 
 Замчисько — село в Дубенському районі Рівненської області.
 Замчисько — річка в Україні, права притока Горині.

 Замчисько — колишнє село Дубенської волості